Stockman (aussi trouvé sous les formes Stockmans ou Stockmann) peut désigner :
 Stockmann, une entreprise finlandaise,
 le Grand magasin Stockmann, de la même entreprise,
 un cowboy en Nouvelle Calédonie.

Patronyme 

 Amédée Stockmans (1844 - 1922), religieux belge,
 François Stockmans (1904 - 1986), botaniste et biographe belge,
 Jacques Stockman (1938 - 2013), footballeur belge,
 Pierre Stockmans (1608 - 1671), érudit et magistrat belge,
 Marc Stockman (1937-1983), artiste peintre belge
 René Stockman (1954 - ), médecin et religieux belge,
 Steve Stockman (1956 - ), homme politique américain.

Personnages de fiction 
 Baxter Stockman, un personnage des Tortues Ninja.
 Docteur Stockmann, un personnage de la pièce d'Ibsen " Un ennemi du peuple"

Patronyme flamand